Le patronyme germanique  est un nom porté en Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Belgique et en Alsace-Lorraine. On peut évidemment penser au néerlandais "arend" (= aigle) ou au vieux germain aran, mais c'est le plus souvent un hypocoristique du prénom Arnold (= Arnaud). Lorsqu'il est porté par des juifs ashkénazes, ce devrait être une germanisation d'Aaron .
 
Il est originaire d'Allemagne, de Suisse, du Grand-Duché de Luxembourg et de la province de Luxembourg belge.

Variantes: 
 Aarens, Haerens
 Ahrend, 
 Arend, Arends, Arent, 
 Harent 
 , Arents, Arenz, Arentz, Aarrents
 Aerens, Aerents, Arets, Arendsen, 
 , Arndts, Arntz, Arntzen

Personnalités 

 Christophe Arend, chirurgien-dentiste et homme politique français ;
 Dieter Arend (1914-mort au XXe siècle), rameur d'aviron allemand ;
 Geoffrey Arend (1978-), acteur américain ;
 Lucien den Arend (1943-), sculpteur néerlandais ;
 Sylvain Arend (1902-1992), astronome belge ;
 Willy Arend (1876-1964), coureur cycliste allemand.

Références